Celosía puede hacer referencia a:

 Celosía, elemento arquitectónico usado en ventanas y balcones.
 Celosía, estructura reticular usada en ingeniería.
 Celosía (también conocida como enrejado o espaldera); en horticultura, estructura a partir de un marco abierto o de piezas entrelazadas o de intersección, hecha de madera, bambú, poliéster, PVC, etc., para apoyar y mostrar plantas, especialmente plantas trepadoras.
 «Celosía», canción del cantante chileno Gepe.
 Celosía, estado o pasión de los celos denominado también celotipia.

Enlaces externos